Czaska steht für 

 Leopold Czaska (* 1978), österreichischer Squashspieler
 Czaska, ein altes Volumenmaß, siehe Tschaska

Siehe auch:
 Czaszka
 Čaška
 Zaschka